

Astronomia 
Johanna – cratere meteoritico di Venere
127 Johanna – asteroide della fascia principale

Cinema 
Johanna – film del 2005 diretto da Kornél Mundruczó

Televisione
Johanna – episodio della prima stagione della serie televisiva L'ispettore Derrick

Musica 
Johanna Barker – personaggio del musical Sweeney Todd, nonché l'omonima canzone dello stesso musical
Visions of Johanna – canzone di Bob Dylan, dall'album Blonde on Blonde

Onomastica 
 Johanna – nome proprio femminile corrispondente all'italiano Giovanna

en:Johanna
fi:Johanna
hu:Johanna
nn:Johanna
sv:Johanna